Чемпіонат Австрії 1915/16 () — 5-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном утретє став «Рапід».

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Франц Лойте
 Франц Бальцер
 Йозеф Брандштеттер
 Рудольф Рупець
 Леопольд Ніч
 Леопольд Грунвальд
 Едуард Бауер
 Річард Кутан 
 Густав Візер

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1915/16 на rsssf 

1916
Австрія
Австрія